Панкраций () — род растений семейства Амариллисовые.

Ареал 
Ареал — тропические и субтропические районы от Индии до Канарских островов. На юг ареал некоторых видов простирается до Ботсваны, на севере панкраций морской встречается на черноморском побережье Кавказа. В дикорастущем виде панкраций был найден и на Антильских островах.

Ботаническое описание 
Виды панкрация представляют собой многолетние травянистые луковичные растения. 

Листья длинные, зелёные, собраны в приземный пучок.

Цветок белый с запахом ванили, состоит из простого венчиковидного околоцветника ворончатой формы, с короткой или длинной трубочкой, расширяющейся в зеве, лопасти околоцветника узкие, отстоящие, почти равные между собой, пестик один. 

Плод — многосемянная коробочка. Некоторые виды имеют большое содержание алкалоидов.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 21 вид:

Применение 
Некоторые виды, чаще панкраций иллирийский (Pancratium illyricum) и панкраций прекрасный, выращивают в комнатном цветоводстве и оранжереях. Размножают семенами и вегетативно.

Галерея

Примечания 

Амариллисовые
Флора Африки
Флора Евразии